Romualdskirche steht für:

 Kathedrale von Mecheln, Belgien
 St. Rumoldus (Humbeek) in der Gemeinde Grimbergen, Belgien